Cratere Rutherford – cratere sulla Luna
 Cratere Rutherford – cratere su Marte